Nácek může být:
 hanlivé označení pro nacistu
 hanlivé označení pro neonacistu
 domácký tvar jména Ignác

Externí odkazy